Novak Đoković iz Srbije i Endi Mari iz Velike Britanije su profesionalni teniseri koji su igrali do sada 36 puta, a Srbin vodi u ukupnom skoru sa 25:11. Do sada su se susreli u devetnaest ATP finala, uključujući i sedam na grend slem turnirima, gde Đoković vodi 11:8. U mečevima na tvrdoj podlozi Đoković vodi 20:8, na šljaci 5:1, dok Mari vodi 2:0 na travi. 

Mari je samo nedelju dana stariji od Đokovića. Njih dvojica su zajedno trenirali u teniskom trening kampu kao juniori. Mari je pobedio u njihovom prvom međusobnom meču ikada. Rivalstvo je postalo važan deo u karijeri tenisera, a mnogi smatraju da postaje jedno od najvećih teniskih rivalstava svih vremena. Đokovićev najbolji plasman na ATP listi je broj jedan, a Marijev broj dva.

Važni mečevi

Finale Sinsinatija 2008. 
Prvo finale u profesionalnoj karijeri igraju na Mastersu u Sinsinatiju 2008. godine. Bila je to prva titula Marija iz serije ATP Masters 1000. Britanac je pobedio Đokovića u dva seta, oba su završena u taj-brejku rezultatom 7:6(4), 7:6(5).

Finale Otvorenog prvenstva Australije 2011. 
Đoković i Mari su tek u osmom meču igrali na jednom grend slem turniru, i to u finalu Australijan Opena. Đoković pobeđuje ubedljivo u tri seta za svoju ​​drugu titulu na Australijan Openu, 6:4, 6:2, 6:3, u tek nešto više od dva i po sata igre.

Polufinale Otvorenog prvenstva Australije 2012. 
Drugu godinu zaredom sastaju se međusobno u Australiji, i to je bio jedan od najdužih i najneizvesnijih mečeva ikada, u 4 sata i 50 minuta. Đoković je osvojio prvi set, ali Mari dobija naredna dva. Srpski teniser se vratio u igru u četvrtom setu, a pobedu je obezbedio u petom. Đoković je kasnije odbranio titulu protiv Rafaela Nadala.

Finale Otvorenog prvenstva SAD 2012. 
To je bilo drugo međusobno grend slem finale dva igrača, a prvi put u Njujorku. Nakon četiri sata i pedeset četiri minuta igre, Mari pobeđuje Đokovića i stiže do svoje prve grend slem titule u karijeri. Mari osvaja prva dva seta a Đoković poravnava na 2:2 u setovima za odlučujući peti set, u kojem Mari izlazi kao pobednik sa 6:2. Ovaj meč je izjednačio rekord koji su postavili Ivan Lendl i Mats Vilander kao najduže finale US Opena u istoriji, i drugi najduži u Open eri, iza finala Australije 2012. (u kome je takođe igrao Đoković).

Finale Šangaja 2012. 
Bio je to prvi susret između dva igrača u bilo kojem meču od finala Otvorenog prvenstva SAD. Endi Mari je branio titulu u Šangaju, dok je Novak Đoković došao sa osvojenom titulom u Pekingu prethodne nedelje. Mari dobija prvi set sa 7:5, iako je Đoković imao rani brejk prednosti u meču. U drugom setu kod rezultata 5:4 i 30:0 na Marijev servis, Đoković je odigrao poen kroz noge i zatim drop šotom smanjio na 30:15. Zatim izjednačava na 5:5 i u tajbrejku pobeđuje sa 13:11, pri čemu je Mari imao pet meč lopti. Odlučujući set Đoković je dobio sa 6:3 i osvojio svoju prvu titulu na Šangaj mastersu. Ovaj meč je proglašen za najbolji u 2012. godini.

Finale Otvorenog prvenstva Australije 2013. 
Po treći put igraju finale grend slem turnira, a Đoković po drugi put izlazi kao pobednik. Prva dva seta su rešena u taj-brejku, prvi je dobio Mari, a drugi Đoković. U trećem setu, pri rezultatu 4:3, Đoković pravi prvi brejk, a zatim osvaja i naredni gem za vođstvo od 2:1 u setovima. U četvrtom setu Đoković pravi dva brejka i koristi prvu meč-loptu, osvojivši svoj šesti grend slem.

Lista mečeva

Pojedinačno

Rekordi 

 Jedini par u otvorenoj eri koji je igrao u četiri finala Otvorenog prvenstva Australije.
 Jedan od dva para u otvorenoj eri koji su se susreli u svakom od četiri Grend Slem finala (drugi par je Đoković - Nadal).

Analiza mečeva 
Svi mečevi: Đoković vodi 25:11

 Grend slem mečevi: Đoković vodi 8:2
 Masters kup mečevi: izjednačeno 1:1
 Masters 1000 mečevi: Đoković vodi 14:6
 Olimpijske igre: Mari vodi 1:0
 Mečevi na 2 dobijena seta: Đoković vodi 17:9
 Mečevi na 3 dobijena seta: Đoković vodi 8:2
 Mečevi od 5 setova: Đoković vodi 2:1

Sva finala: Đoković vodi 11:8

 Grend slem finala: Đoković vodi 5:2
 Masters 1000 finala: izjednačeno 5:5
 Masters kup finala: Mari vodi 1:0

Rezultati po podlogama:

 Šljaka: Đoković vodi 5:1
 Tvrda: Đoković vodi 20:8
 Trava: Mari vodi 2:0

2005–2010

2011–2016

2017–

Razvoj karijere 

 () = aktivan rekord (ažurirano u ponedeljak, 22. januara 2018)

Vidi još 
 Rivalstvo Đokovića i Nadala
 Rivalstvo Đokovića i Federera

Reference

Spoljašnje veze 

 B92:Đoković – Mari najveće rivalstvo

Тениска ривалства
Новак Ђоковић
Енди Мари
Српска ривалства у спорту